Населені пункти в Чехії:

 Горні Поржічі (Бланско)
 Горні Поржічі (Страконіце)